Olympus (berg), hoogste berg in Griekenland
 Olympus (Cyprus), berg op Cyprus
 Olympus Mons, berg op Mars
 Mount Olympus (Washington), berg in Washington, Verenigde Staten
 Mount Olympus (Utah), plaats in de Amerikaanse staat Utah
 Olympus Corporation, fabrikant van vooral optische elektronica-apparatuur
 Olympus (geslacht), een slakkengeslacht

Zie ook 
 Olympos, oud-Griekse stad, tegenwoordig in Turkije